Флорида Марлинс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 67 матчей в 143 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 1
 Поражений: 4
 Процент побед: 20
 Очков набрано: 19
 Очков пропущено: 20

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 7
 Поражений: 20
 Процент побед: 25.93
 Очков набрано: 117
 Очков пропущено: 149

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 128
 Очков пропущено: 110

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 125
 Очков пропущено: 120

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 17
 Поражений: 13
 Процент побед: 56.67
 Очков набрано: 146
 Очков пропущено: 149

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 130
 Очков пропущено: 123

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 1
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 8
 Очков пропущено: 2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Майами Марлинс
МЛБ в сезоне 1995